Polovneva (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Polovneva - de meisjesnaam van de Russische scenarioschrijver Jekaterina Andrejevna Latanova (1979)
 Anna Jevgenjevna Polovneva (1984) - Russische freestyle worstelaar